Heinz Klug ist der Name von

* Heinz Klug (Geograph) (* 1933), deutscher Geograph
 Heinz Klug (Jurist) (* 1957), südafrikanischer Jurist